Theodor Madsen kan syfta på bland andra:

 Theodor Madsen (1858–1935), norsk författare
 Theodor Madsen (1823–1904), dansk präst och politiker